Сехемра Уахкау Рахотеп — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1622—1619 годах до н. э. Представитель XVII династии (Второй переходный период).

Артефакты правления 

Сехемра Уахкау Рахотеп провёл восстановительные работы в храме Мина в Коптосе и храме Осириса в Абидосе. В своём коптском декрете царь — после описания того, как «врата и двери» его «отца Мина» пришли в упадок, — многозначительно сообщает: «Никогда вещи не разрушались в моё правление <…> из числа вещей, сущих исстари». Имя Рахотепа приводится в Карнакском царском списке. Однако нельзя быть уверенным, что именно его фиванская гробница упоминается в известной «истории о призраке» позднего Нового царства; царское имя в этом тексте, которое прежде читалось как «Рахотеп», вероятно, является искажённой формой престольного имени царя XI династии Небхепетра Ментухотепа.

Имена Рахотепа

Примечания

Литература

Ссылки 
  (фр.)

Фараоны XVII династии